Olah ist der Familienname folgender Personen:

 Ernö Olah (* 1948), ungarischer Geiger
 Franz Olah (1910–2009), österreichischer Politiker und Gewerkschafter
 George A. Olah (1927–2017), US-amerikanischer Chemiker und Nobelpreisträger
 Josef Olah (1909–?), ungarischer Opernsänger und Synchronsprecher
 Tiberiu Olah (1928–2002), rumänischer Komponist

Siehe auch:
 Oláh
 Ola
 George A. Olah Award in Hydrocarbon or Petroleum Chemistry